Noorderpoort of Noordpoort kan verwijzen naar:
Noorderpoort (school), een regionaal opleidingencentrum (ROC) in de provincies Groningen en Drenthe
Noordpoort (Brielle), een voormalige stadspoort in Brielle
Noorderpoort (Enkhuizen), een voormalige stadspoort in Enkhuizen
Noorderpoort (Hoorn), een voormalige stadspoort in Hoorn (Noord-Holland)
Noordpoort (Kampen), een voormalige stadspoort (gesloopt 1894) in Kampen
Noordpoort (Middelburg), een voormalige stadspoort in Middelburg
Noorderpoort (Sneek), een stadspoort in Sneek
Noorderpoort (Venlo), een kantorenpark annex industriegebied in Venlo